Die Abkürzung CMBS steht für:
 Collision Mitigation Brake System von Honda
 Commercial Mortgage Backed Securities, durch Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien besicherte Anleihen

CMBS